Cărpiniș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cărpiniș (Timiș), Gemeinde im Kreis Timiș
 Cărpiniș (Gârbova), Dorf im Kreis Alba
 Cărpiniș (Roșia Montană), Dorf im Kreis Alba
 Cărpiniș (Brașov), Dorf im Kreis Brașov
 Cărpiniș (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Cărpiniș (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Cărpiniș (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș